Менатеп может означать:
 Menatep SA — торгово-финансовая компания в Швейцарии.
 Group MENATEP Ltd. — компания, зарегистрированная на Гибралтаре. Опосредованно являлась основным акционером ОАО «НК „ЮКОС“».
 МЕНАТЕП («Межотраслевые научно-технические программы») — государственно-кооперативное объединение, учреждённое Михаилом Ходорковским.
 «Менатеп» — объединение банков, созданное Михаилом Ходорковским на базе МЕНАТЕП.
 «Менатеп (банк)» — банк, фактическим владельцем которого являлся Михаил Ходорковский.
 «Менатеп Санкт-Петербург» — прежнее название банка «Траст», входившего в объединение «Менатеп».

Примечания